Sanhoane ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Sanhoane (Mogadouro), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Mogadouro
 Sanhoane (Santa Marta de Penaguião), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Santa Marta de Penaguião